Slovo grafika má více významů:

umění
 grafika – technika či techniky výtvarného umění užívající rozmnožovací prostředky (mědiryt, oceloryt, atd.)
 grafika – obrazové nebo kresebné dílo (mědirytina, ocelorytina, atd.)
 volná grafika
 užitá grafika
 devoční grafika
 reprodukční grafika
 dekorativní grafika

informační vědy
 počítačová grafika – počítačové zpracování grafiky
 počítačová 2D grafika – dvourozměrné počítačové zpracování grafiky
 počítačová 3D grafika – trojrozměrné počítačové zpracování grafiky
 rastrová grafika – grafika vycházející z mřížky
  (GIF) – grafický formát určený pro rastrovou grafiku
 Portable Network Graphics (PNG), přenosná síťová grafika – grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky.
 semigrafika, pseudografika
 vektorová grafika – grafika vycházející z vektorů 
 Scalable Vector Graphics (SVG), škálovatelná vektorová grafika – značkovací jazyk a formát souboru, který popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku pomocí XML
 informační grafika, infografika – vizuální ztvárnění informací, dat nebo znalostí
 prezentační grafika – prostředek prezentace dat, informací nebo znalostí
 grafika a multimédia v Qt

technika
 technická grafika – soubor prostředků pro tvorbu výkresové dokumentace

lingvistika
 grafika (lingvistika) – soubor způsobů a prostředků záznamu fonologických jednotek v písmu

Související články  
 vizualizace (rozcestník)

Externí odkazy